Common Courtesy п'ятий студійний альбом американської металкор-групи A Day To Remember, який був випущений 8 жовтня 2013 року.

Треклист 
 City of Ocala – 3:29
 Right Back at It Again – 3:20
 Sometimes You're the Hammer, Sometimes You're the Nail – 4:34
 Dead & Buried – 3:13
 Best of Me – 3:27
 I'm Already Gone – 4:04
 Violence (Enough Is Enough) – 4:01
 Life @ 11 – 3:22
 I Surrender – 3:34
 Life Lessons Learned the Hard Way – 2:17
 End of Me – 3:58
 The Document Speaks for Itself – 4:43
 I Remember – 9:04
 Leave All the Lights On – 3:31
 Good Things – 2:59
 Same Book But Never the Same Page – 4:04

Джерела 
 Common Courtesy  Allmusic
 Common Courtesy  last.fm

Альбоми A Day To Remember
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми